Джурабаев — фамилия.
 Джурабаев, Амирбек Муродуллоевич (род. 1996) — таджикский футболист.
 Джамшед (Джама) Джурабаев — таджикский концепт-дизайнер.
 Джурабаев, Мурат Надырович (1905—1963) — советский узбекский государственный и партийный деятель.

Примечания